Paraves es un clado de dinosaurios terópodos manirraptores, que se originó en el Jurásico medio (hace aproximadamente 167 millones de años, en el Bathoniense) y continúa hasta el presente en la forma de las aves, teniendo distribución mundial.

Historia 

Paraves fue creado y definido por Paul Sereno, en 1997 y 1998 respectivamente. Es un clado troncal que incluye a todos los terópodos cercanos a las aves, a estas pero excluye a los ovirraptorosaurianos.

Sistemática 

Paraves es el clado más inclusivo que contiene al Passer domesticus (Linneo, 1758) pero no al Oviraptor philoceratops (Osborn, 1924). Corresponde a todos los manirraptores más emparentados con las aves que con el ovirráptor.

Cladograma según un estudio de Zhang y colaboradores de 2008:

Otro cladograma alternativo según Turner, Makovicky & Norell (2012) excluyendo a Pyroraptor y Limenavis:

Cladograma según un estudio de Pascal Godefroit y colegas en 2013:

Referencias 

 Sereno, P. C., 1997, "The origin and evolution of dinosaurs", Annual Review of Earth & Planetary Sciences 25:435- 489. (21) 
 Sereno, P. C., 1998, "A rationale for phylogenetic definitions, with application to the higher level taxonomy of Dinosauria", Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen 210:41-83. (23) 
 Xing, X., Zhou, Z., Wang, X., Kuang, X., Zhang, F., and Du, X. (2003). "Four-winged dinosaurs from China." Nature, 421: 335–340. 
 Turner, Alan H.; Pol, Diego; Clarke, Julia A.; Erickson, Gregory M.; and Norell, Mark.. (2007). " A basal dromaeosaurid and size evolution preceding avian flight". Science, 317: 1378-1381. doi:10.1126/science.1144066

Enlaces externos 
 Ficha del clado en TaxonSearch.org.
 Paraves en The Theropod Database

Maniraptora